Blixen  kan syfta på:

Karen Blixen (1885–1962), dansk författare
Blixen – krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus